Cosmic Gate— німецький трансовий дует музикантів Клауса Терхувена (Claus Terhoeven,  нар. 1972, aka Nic Chagall) і Стефана Боссемса (Stefan Bossems, нар. 1967, aka DJ Bossi).

Біографія  
Дует був утворений 1999 року з виходом синглу «The Drums», і реміксу на «Somewhere over the Rainbow», хоча перший успіх прийшов до колективу з релізом «Fire Wire», випущеним в Британії 2001 року.

Cosmic Gate випустили безліч реміксів на твори різних музикантів, включаючи DJ Tiësto, Ferry Corsten, Blank & Jones, Svenson & Gielen та Ванесса Мей.

Клаус та Стефан постійно гастролюють, виступаючи в самих різних клубах — від Velfarre в Токіо до Glow у Вашингтоні. Великі транс-фестивалі рідко обходяться без виступу цих артистів  — Nature One, Mysteryland, Trance Energy та інші.

В останні кілька років Cosmic Gate відійшли від свого хард транс-звуку та стали більш м'якими, ставши порівнянними з такими гуру як Armin Van Buuren, Paul Van Dyk та Above and Beyond не на шкоду драйву та енергетиці. Cosmic Gate неодноразово виступали і в Україні, зокрема в Одесі, Києві.

Дискографія

Cosmic Gate

Альбоми
 Rhythm & Drums (2001) 
 No More Sleep (2002) 
 Earth Mover (2006) 
 Sign Of The Times (2009) 
 Wake Your Mind  (2011)
 Start to Feel (2014)

Компіляції
 Technics DJ Set Volume Three (2001) 
 Techno Club Vol. 14 — Talla 2XLC Welcomes Cosmic Gate (2001) 
 3AM Rush (2002) 
 Bitte Ein Beat! — Beat 3 (2002) 
 Back2Back (2003) 
 MaxiMal In The Mix Vol. 5 (2003) 
 Back2Back Vol. 2 (2005) 
 Hard NRG 7 (2005) 
 Back2Back 3 (2007) 
 Privilege Ibiza (2009) 
 Back2Back 4 (2010)

Сингли/EP
 «The Drums» (1999) 
 «Mental Atmosphere» (1999) 
 «Somewhere Over the Rainbow» (2000) 
 «Exploration of Space» (2000) #29 UK
 «Fire Wire» (2001) #9 UK
 «Back To Earth»/«Hardcore» (2001) 
 «Human Beings»  (2002) 
 «The Truth» (2002) 
 «The Wave»/«Raging» (feat. Jan Johnston) (2002) #48 UK
 «Different Concept» (2004) 
 «I Feel Wonderful» (feat. Jan Johnston) (2005) 
 «Tomorrow» (N/A) 
 «Should've Known» (2006) 
 «Analog Feel» (2007) 
 «Body Of Conflict» (feat. Denise Rivera) (2007) 
 «A Day That Fades» (feat. Roxanne Emery) (2008) 
 «Flatline» (feat. Kyler England) (2009) 
 «Not Enough Time» (feat. Emma Hewitt) (2009) 
 «Under Your Spell»  (feat. Aruna) (2009) 
 «Barra» (2010) 
 «London Rain» (2010) 
 «Back 2 Earth» (2010) 
 «The Theme» (2011)

Ремікси
 Sash! — «Adelante» (1999) 
 U96 — «Das Boot 2001» 1999
 Green Court — «Follow Me» (1999) 
 Beam vs. Cyrus & The Joker — «Launch In Progress» (1999) 
 Bossi — «To The Sky» (1999) 
 Taucher — «Science Fiction» (2000) 
 Der Verfall — «Der Mussolini» (2000) 
 E Nomine — «E Nomine» (2000) 
 Aquagen — «Lovemachine» (2000) 
 Balloon — «Monstersound» (2000) 
 Beam & Yanou — «Sound Of Love» (2000) 
 Talla 2XLC — «World In My Eyes» (2001) 
 Blank & Jones — «DJs, Fans & Freaks ​​]» (2001) 
 Safri Duo — «Samb-Adagio» (2001) 
 Vanessa Mae — «White Bird» (2001) 
  Miss Shiva — «Dreams 2002» (2001) 
 Green Court — «Inside Your Gates» (2001) 
 Tiësto — «Suburban Train» (2001) 
 Ferry Corsten — «Punk» (2002) 
 Rank 1 — «Awakening» (2002) 
 4 Strings — «Diving» (2002) 
 DuMonde — «God Music» (2002) 
 Sioux — «Pho» (2002) 
 Svenson & Gielen — «Answer the Question» (2002) 
 Age of Love — «The Age of Love» (2004) 
 Beam — «Amun» (2004) 
 C.Y.B — «Now» (2005) 
 64 Bit — «Virtual Discotech 1.0» (2005) 
 Vincent De Moor — «Fly Away» (2007) 
 Армін ван Бюрен vs. Rank 1 — «This World Is Watching Me» (2007) 
 Kirsty Hawkshaw Meets Tenishia — «Outsiders» (2007) 
 Cosmic Gate — «A Day That Fades» (Cosmic Gate's From AM To PM Mix) (2007) 
 Cosmic Gate — «Body Conflict» (Cosmic Gate Club Mix) (2007) 
 Cosmic Gate — «Firewire» (Cosmic Gate B2B3 Reconstruction) (2007) 
 Messler — «Prepare» (Cosmic Gate B2B3 Edit) (2007) 
 Tiësto feat. Jes — «Everything» (2007) 
 Veracocha — «Carte Blanche» (2008) 
 Deadmau5 — «Clockwork» (2008) 
 Above & Beyond pr. OceanLab — «Sirens Of The Sea» (2008) 
 Пол ван Дайк ft. Johnny McDaid — «Home» (2009) 
 Fabio XB & Ronnie Play ft. Gabriel Cage — «Inside Of You» (2009) 
 Dakota — «Sin City» (2009) 
 John O'Callaghan ft. Sarah Howells — «Find Yourself» (2009) 
 Армін ван Бюрен ft. Cathy Burton — «Rain» (2009) 
 Kyau & Albert — «I Love You» (2009) 
 Jes — «Lovesong» (2009) 
 James Horner feat. Леона Льюїс — «I See You» (2010) 
 Andrew Bennett feat.Sir Adrian — «Run Till U Shine» (2010)

Nic Chagall

Сингли/EP
 «Sansibar»/«I Don't Know» (Nic Chagall pr. Encee) (2005) 
 «Monday Bar» (2006) 
 «Borderline»/«Back To San Fran» (2007) 
 «What You Need» (2007) 
 «Sun Red»/«Sky Blue» (2008) 
 «This Moment» (2009) 
 «Morning Light» (2010) 
 «100» (Nic Chagall vs. Wippenberg vs. Rank 1) (2010)

Ремікси
 NFK — «Don't You Want Me» (You Want Me Remix) (спільно з DJ Errik & DJ Wave) (2003) 
 Markus Schulz feat. Departure — «Cause You Know» (2007) 
 Nic Chagall — «What You Need» (Nic Chagall's Hard Dub) (2007) 
 Filo & Peri ft. Eric Lumiere — «Anthem» (2007) 
 Marcel Woods — «New Feeling» (2007) 
 Армін ван Бюрен — «The Sound Of Goodbye» (2007) 
 Wippenberg — «Promisedland» (2007) 
 Nic Chagall — «What You Need» (NC's Prelectric Mix) (2008) 
 Dash Berlin ft. Cerf, Mitiska & Jaren — «Man On The Run» (2009) 
 Marco V ft. Jonathan Mendelsohn — «Coming Back» (2010) 
 Tiësto ft. Cary Brothers — Here On Earth (2010) 
 Aruna with Mark Eteson — Let Go (Nic Chagall Remix) (2010) 
 Susana & Josh Gabriel — Frozen (Nic Chagall Remix) (2010)

Bossi

Сингли/EP
 «Embassy Of Love» (1995) 
 «I Don't Care» (1995) 
 «Funky Technician» (1996) 
 «Work It Out» (1996) 
 «Time To Make The Floor Burn» (1997) 
 «Back II The Old Skool» (1998) 
 «Reality» (1999) 
 «To The Sky» (1999) 
 «SeeMeFeelMe» (2001)

Ремікси
 Natural Born Grooves — «Forerunner» (Jaspa Jones & Bossi Mix) (1995) 
 Magnificent 4 — «I Need Ya» (Jaspa meets Bossi Mix) (1996) 
 Final Tranceport — «Enter The Trance Tower» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997) 
 Chocolate Milk — «Harddrummer» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997) 
 Domin8 — «Jack Your Body» (Kosmonova meets Bossi Mix) (1997) 
 Ace The Space — «Nine Is A Classic» (Jaspa Jones & Bossi Mix) (1997) 
 Kosmonova — «Raumpatrouille» (Planet meets Bossi Mix) (1997) 
 Sash! ft. Tina Cousins — «Mysterious Times» (Cyrus & the Joker meets Bossi Mix) (1998) 
 Encore — «Le Paradis» (Bossi meets Cyrus & the Joker Mix) (1998) 
 Rick Moraine — «Neverending Story» (1998) 
 Vitamino feat. Da Force — «What I've Got» (1998) 
 Dario G — «Sunmachine» (Cyrys & The Joker meets Bossi Extended Dub Mix) (1998) 
 United DJs for Central America — «Too Much Rain» (Sash! vs Bossi Mix) (1998) 
 DJ JamX Joins B.I.A. — «! Das Licht!» (1999) 
 Avancada — «Go!» (1999) 
 John B. Norman — «I Can't Stop» (1999) 
 Southside Hustlaz — «On Da Move» (1999) 
 B.E.T.A.-Unit — «Somebody» (2000) 
 Da Boy Tommy — «Halloween» (2000) 
 Ravelab feat. Kai Hawaii — «Push» (2000) 
 DJ Crack — «Space People 2000» (2000) 
 Qube — «I Can Do It» (2001) 
 Enemy Mine — «Know Your Enemies»  (2001) 
 Unit 5 — «I Love You» (2002) 
 Punk City — «Mission» (Bossi's Bossdrum Remix) (2003) 
</div>

Посилання  

 Cosmic Gate official website 
 
 Інтерв'ю на www.YouShow.ru
 
 
 
 
 TranceSound.net Interview

Німецькі музичні гурти
Транс-гурти
Музичні колективи, що з'явились 1999